Краско́ — украинская фамилия.

Известные носители 
 Краско, Алла Владимировна (род. 1949) — российский историк, генеалог.
 Краско, Андрей Иванович (1957—2006) — российский актёр и телеведущий.

См. также 
 Красков
 Красково (значения)
 Красько